Hachtel ist der Name folgender Orte:

 Hachtel (Bad Mergentheim), Stadtteil von Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hachtel (Niederstetten), Weiler auf der Gemarkung von Wildentierbach, Stadt Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Hachtel und Türnental